Уравнение Бернулли:
 Закон Бернулли — закон сохранения энергии для жидкостей и газов.
 Дифференциальное уравнение Бернулли — вид дифференциального уравнения.